Iwersen ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Iwersen (* 1939), deutsche Politikerin (SPD)
 Jens Iwersen (1893–1954), deutscher Landwirt, Referent für Bodenkultur und Professor der Kulturtechnik
 Julia Iwersen (* 1965), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Monika Iwersen (* 1963), deutsche Diplomatin
 Peter Iwersen († 2015), deutscher Manager
 Rainer Iwersen (* 1945), deutscher Schauspieler, Regisseur, Übersetzer, Hörspielsprecher und Rezitator
 Sönke Iwersen (* 1971), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Iversen